Мартяшева — деревня в Тобольском районе Тюменской области, входит в состав Дегтяревское сельского поселения.

География 
Находится примерно в 49 км от Тобольска. Автобусное сообщение. Рядом протекает река Тобол.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района